Bergkwartier (Amersfoort), villawijk in de Nederlandse stad Amersfoort
 Bergkwartier (Deventer), wijk in de Nederlandse stad Deventer